Исполатов, Николай Николаевич (1855—1927) — общественный и политический деятель.
 Исполатов, Пётр Иванович (1857—1917) — священник, депутат III Государственной думы от Пермской губернии.